Jassow ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:

 Jassow bei Cammin, Ort in der Gmina Kamień Pomorski; siehe: Jarszew
 Jassow am Haff, Ort in der Gmina Stepnica; siehe: Jarszewko 

Siehe auch:
 Jasso
 Jasow